Kerntheorie steht für:
 Kerntheorie (Chemie), eine von Auguste Laurent 1836 veröffentlichte Anschauung über die Natur der organischen Verbindungen 
 Kerntheorie (Wissenschaftstheorie), einen Gegenstand des Korrespondenzproblems bei Theorien
 Kerntheorie des Patentrechts, siehe Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten #Kerntheoretische Beurteilung
 theoretische Kernphysik